Карноти́т — минерал, водный уранованадат калия. Количество молекул воды в минерале имеет непостоянный характер.

Открытие 
Минерал впервые был найден и изучен в 1899 г. французскими учёными M. M. C. Freidel и E. Cumenge, которые определили его в породах из , США. Минерал был назван в честь , французского горного инженера и химика.

Нахождение в природе 
Карнотит может находиться в песчаниках в виде чешуек. Высокое содержание урана делает минерал радиоактивным, и в то же время важным для добычи этого элемента. Это вторичный минерал урана и ванадия, который находится преимущественно в осадочных горных породах (образуется в зоне окисления осадочных месторождений). Является важным для добычи минералом в плато Колорадо, США, где он находится в окаменелой древесине и в песчаниках. Также, находится в штатах Вайоминг, Аризона, Юта. В малых количествах может находиться в Грантс и .

Схожие минералы 
Минерал может ассоциироваться со следующими минералами: тюямунит, метатюямунит, фольбортит, тангеит, пинтадоит, хьюэттит, россит, барит.

См. также 
 Урановые минералы
 Красноярское дело

Примечания

Ссылки 

Минералы урана
Минералы ванадия
Минералы калия
Фосфаты, арсенаты и ванадаты (минералы)
Радиоактивные минералы
Минералы, содержащие уранил